Ivanhoe er en roman fra 1820 af Walter Scott.

Ivanhoe kan også henvise til:

Film 
 Ivanhoe (britisk film fra 1913)
 Ivanhoe (amerikansk film fra 1913)
 Ivanhoe (film fra 1952)
 Ivanhoe (film fra 1982)

Tv-serier 
 Ivanhoe (tv-serie fra 1958)
 Ivanhoe (tv-serie fra 1970)
 Ivanhoe (tv-serie fra 1997)

Opera 
 Ivanhoé – pasticcio fra 1826 med musik af Gioachino Rossini
 Ivanhoe (opera) – af Arthur Sullivan fra 1891, baseret på Scotts roman

Stednavne

Australien 
 Ivanhoe, Victoria
 Ivanhoe, New South Wales
 Ivanhoe East, Victoria

Canada 
 Ivanhoe, Newfoundland og Labrador
 Ivanhoe Lake, Ontario
 Ivanhoe River, Ontario

USA 
 Ivanhoe, Californien
 Ivanhoe, Illinois
 Ivanhoe, Iowa
 Ivanhoe, Minnesota
 Ivanhoe, North Carolina
 Ivanhoe, Fannin County, Texas
 Ivanhoe (Tyler County, Texas)
 Ivanhoe, Virginia
 Lake Ivanhoe, New Hampshire

Se også 
 HMS Ivanhoe – to Royal Navy destroyere
 Ivanoe Bonomi (1873–1951) – Italiensk premierminister